NFL steht als Abkürzung für:
 National Football League, amerikanische Footballliga
 National Football League (Irland), Gaelic-Football-Liga in Irland
 Niedersächsisches Forschungszentrum für Luftfahrt
 Nierenfreilegung bei der Nephrektomie
 Nordwestdeutsche Football Liga, deutsche Footballliga
 Notfallleitstelle, siehe Einsatzleitstelle
 Nutzfläche (auch Nfl)

NfL steht als Abkürzung für:
 Nachrichten für Luftfahrer, Amtsblatt für Luftfahrt in der Bundesrepublik Deutschland

Nfl. steht als Abkürzung für:
 Nachfolger oder Nachfolge, siehe Unternehmensnachfolge

NFL